

Ethnonyme 
 Beri est le nom que se donnent eux-mêmes le peuple Zaghawa au Tchad.

Toponyme

Tanéka Béri, un village du nord-ouest du Bénin.

Beri, un village de la commune de Galim-Tignère, dans la région de l'Adamaoua et le département du Faro-et-Déo.

Beri, un village de l'est du Monténégro, dans la municipalité de Podgorica.

Divers 
 Béribéri, une maladie causée par un déficit en vitamine B1 (malnutrition).